Nové Mesto (« ville nouvelle ») est un toponyme qui peut désigner plusieurs endroits de Slovaquie :
 Nové Mesto, en français Nouvelle ville, un quartier de Bratislava ;
 Nové Mesto nad Váhom, une ville du district de Nové Mesto nad Váhom dans la région de Trenčín ;
 Kysucké Nové Mesto, une ville du district de Kysucké Nové Mesto dans la région de Žilina ;
 Slanské Nové Mesto, un village du district de Košice-okolie dans la région de Košice ;
 Slovenské Nové Mesto, un village du district de Trebišov dans la région de Košice ;
 Sátoraljaújhely, une ville de Hongrie dont le nom slovaque est Nové Mesto pod Šiatrom.

Voir aussi 
 , l’équivalent tchèque